Никита Алексеевич Алексеев (1 июня 1892, город Киев Киевской губернии — , город Киев) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Винницкого обкома КП(б)У, председатель Днепропетровского облисполкома. Член ЦК КП(б)У в июне 1930 — июле 1937 г. Член Организационного бюро ЦК КП(б)У в ноябре 1931 — январе 1932 г. Кандидат в члены Политического бюро ЦК КП(б)У в январе 1932 — июне 1933 г. Расстрелян в 1937 году, реабилитирован посмертно.

Биография 
Родился 20 мая (1 июня) 1892 года в русской семье рабочего-штукатура. В 1903 году окончил одноклассное церковно-приходское училище в городе Киеве. В апреле 1904 г. - апреле 1907 г. — ученик продавца в книжном магазине Губанова в Киеве. В мае 1907 г. - декабре 1912 г. — наборщик типографии штаба Киевского военного округа. В 1912 году находился в Лукьяновской тюрьме Киева за революционную деятельность.

Член РСДРП(б) с 1912 года.

В январе - июле 1913 г. — наборщик типографии А. И. Тер-Абрамяна в городе Ростове-на-Дону. За революционную деятельность был арестован в Ростовской тюрьме. В августе 1913 г. - июле 1915 г. — наборщик частных типографий Полтавы, Харькова, Киева. Несколько раз был арестован. В августе 1915 г. - сентябре 1916 г. — наборщик частной типографии в городе Полтаве. Арестован и выслан в административную ссылку в Саратовскую губернию. В октябре 1916 г. - июне 1917 г. — наборщик частной типографии в городе Саратове.

В июле 1917 г. - марте 1918 г. — председатель Союза печатников в городском совете Полтавы. В январе 1918 года был членом большевистского Полтавского военно-революционного комитета. В июле - декабре 1918 г. — заведующий подпольной типографии областного комитета РСДРП(б). За подрывную большевистскую деятельность был арестован украинскими властями и заключен в Лукьяновскую тюрьму Киева.

В январе - июле 1919 г. — заместитель председателя и заведующий отделом управления Полтавского губернского исполнительного комитета. В августе - сентябре 1919 г. — особо уполномоченный Киевского губернского комитета КП(б)У в городе Чернигове. В октябре - декабре 1919 г. — заведующий фронтового бюро в Конотопе и Новгород-Северском. Одновременно возглавлял Полтавский губернский революционный комитет.

В январе 1920 г. - ноябре 1921 г. — заместитель председателя и заведующий отделом управления Полтавского губернского исполнительного комитета, заведующий отделом управления Киевского губернского исполнительного комитета. В декабре 1921 г. - сентябре 1922 г. — член Киевской губернской контрольной комиссии КП(б)У, ответственный секретарь Киевской губернской контрольной комиссии КП(б)У.

В октябре 1922 г. - апреле 1924 г. — директор Киевского полиграфического треста «Киевский печать». В мае 1924 г. - ноябре 1928 г. — заведующий Киевского окружного отдела коммунального хозяйства. В декабре 1928 г. - декабре 1929 г. — председатель Киевского окружного совета профессиональных союзов.

В январе - июле 1930 г. — ответственный секретарь Мариупольского окружного комитета КП(б)У. В августе - декабре 1930 г. — директор управления Екатерининской железной дороги в городе Днепропетровске.

В январе - 4 декабря 1931 г. — заместитель председателя Центральной контрольной комиссии КП(б)У — заместитель народного комиссара Рабоче-крестьянской инспекции Украинской ССР в городе Харькове.

С 30 ноября 1931 г. по  28 января 1932 г. — секретарь ЦК КП(б)У по снабжению.

В феврале - сентябре 1932 г. — 1-й секретарь Винницкого областного комитета КП(б)У.

С 11 октября 1932 г. по 13 мая 1933 г. — председатель исполнительного комитета Днепропетровского областного совета.

В июне 1933 г. - июне 1934 г. — 1-й секретарь Харьковского городского комитета КП(б)У. В июне 1934 г. - июле 1935 г. — 1-й секретарь Киевского городского комитета КП(б)У.

С 28 июля 1935 г. по октябрь 1936 г. — нарком местной промышленности Украинской ССР. В октябре 1936 - июле 1937 г. — нарком легкой промышленности Украинской ССР.

Арестован 2 июля 1937 года.  Внесен в Сталинский расстрельный список от 25 августа 1937 года («Центральный аппарат УГБ НКВД Украинской ССР») («за» 1-ю категорию Сталин и Молотов). 1 сентября 1937 г. выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР в Киеве приговорён к смертной казни по ст.ст. 54-8  («террористический акт»), 54-11 («участие в антисоветской организации») УК УкрССР. Расстрелян в ночь на 2 сентября 1937 года вместе с группой осужденных в/с ВКВС СССР ( С. А. Саркисов,  А Н. Асаткин-Владимирский, А. Г. Соколов, И. А. Гаврилов, И. Ф. Федяев,  Р. Я. Потапенко, И. А. Воробьев, В. Н. Струц, А. У. Холохоленко, И. А. Сапов и др.). Место захоронения - спецобъект НКВД УкрССР «Быковня». В 1956 году ВКВС СССР реабилитирован посмертно.

Источники 
 Филиппов С. Территориальные руководители ВКП(б) в 1934—1939 гг. Справочник. — Москва, РОССПЭН, 2016.
 Алексеев Никита Алексеевич // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991).

Cсылки 
https://stalin.memo.ru/lists/list69#person-284-5-5

https://stalin.memo.ru/persons/p6652#spravka

Кандидаты в члены Политбюро ЦК КП Украины
Родившиеся 1 июня
Умершие в 1937 году
Умершие 2 сентября
Расстрелянные в Украинской ССР
Первые секретари Мариупольского окружкома КП(б) Украины
Первые секретари Киевского горкома КП Украины
Первые секретари Харьковского горкома КП Украины
Первые секретари Винницкого обкома КП Украины
Секретари ЦК КП Украины
Председатели Днепропетровского облисполкома
Казнённые в 1937 году
Народные комиссары местной промышленности УССР
народные комиссары лёгкой промышленности УССР
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Похороненные в Быковнянских могилах